Teorema – termine matematico
Teorema – film di Pier Paolo Pasolini del 1968
Teorema – romanzo di Pier Paolo Pasolini tratto dall'omonimo film
Teorema – canzone di Marco Ferradini, tratto dall'album Schiavo senza catene
Teorema – opera lirica di Giorgio Battistelli del 1992